Saarow bezeichnet: 
 Saarow, Ort im Land Brandenburg; seit 1923: Bad Saarow 
 Saarow, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe Polnisch: Żarowo (Stargard)

Siehe auch:
 Sarow (Begriffsklärung)